Флагман — означает «первый», «главный», «ведущий», например, «Флагман промышленности», также может означать:

Флот 
 Флагман — сокращённое название флагманского корабля.
 Флагман — командующий флотом или командир соединения кораблей, которому присвоен должностной флаг.
 Флагман — персональное воинское звание лиц высшего начальствующего состава ВМФ СССР в 1935—40 годах:
 Флагман флота
 Флагман флота 1-го ранга;
 Флагман флота 2-го ранга;
 Инженер-флагман флота
 Инженер-флагман 1-го ранга;
 Инженер-флагман 2-го ранга;
 Инженер-флагман 3-го ранга;
 флагман 1-го ранга;
 флагман 2-го ранга.
 В 1940 году заменены адмиральскими званиями.

Компании, организации 
 Флагман — одесский магазин и фирма рыбацких принадлежностей.
 Флагман — строительная компания Республики Башкортостан, Россия. Специализируется на ремонтно-отделочных работах, текущем и капитальном ремонте, реконструкции помещений и зданий, малоэтажном строительстве.
 Флагман — строительная компания в городе Волжский Волгоградской области, Россия. Специализируется на строительстве недвижимости, является крупнейшим застройщиком в городе.
 «Флагман» — регбийный клуб из Ярославля.

Другое 

 «Флагман» — марка водки Московского межреспубликанского винодельческого завода.
 «Флагман» — корпоративная информационная система компании «Инфософт».